Гран-при Жан-Пьера Монсере () — шоссейная однодневная велогонка, с 2012 года ежегодно проводящаяся в бельгийском городе Руселаре, провинция Западная Фландрия.

История 
Названа в честь местного уроженца, чемпиона мира 1970 года в групповой гонке Жан-Пьера Монсере, трагически погибшего на одной из гонок в 22-летнем возрасте. 

Дебютная гонка стала данью памяти ещё одному бельгийскому гонщику Робу Горису, скончавшемуся за несколько дней до её проведения.

С 2017 года входит в календарь UCI Europe Tour под категорией 1.1.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Гран-при Жан-Пьера Монсере на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонки в Бельгии
UCI Europe Tour
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2012 года